Gehag steht für

Gehaag, ein Ortsteil der Stadt Cheb in der Tschechischen Republik, siehe Háje (Cheb)
 eine Wüstung in der Gemeinde Niepars, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

GEHAG steht für 
 ein Wohnungsunternehmen in Berlin, siehe GEHAG

Siehe auch:
 Pachelbel von Gehag

Abkürzung